DIQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Divinópolis (Brasile)
 diq – codice ISO 639-3 della lingua dimli